Telaga Sari – wieś w prowincji Borneo Wschodnie, w Indonezji
 Telaga Sari – wieś w kabupatenie Hulu Sungai Utara, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Telaga Sari – wieś w kabupatenie Kotabaru, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Telaga Sari – wieś w kecamatanie Sunggal, w kabupatenie Deli Serdang, w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji
 Telaga Sari – wieś w kecamatanie Tanjung Morawa, w kabupatenie Deli Serdang, w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji